Miejscowości w USA:
 Musselshell – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Musselshell
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Musselshell (ang. Musselshell County) – w stanie Montana